

Patronyme 

 Chad Durbin (né en 1977), lanceur de baseball américain  ;
 Deanna Durbin (née en 1921), actrice et chanteuse américaine ;
 Dick Durbin (né en 1944), sénateur américain ;
 J. D. Durbin (né en 1982), lanceur de baseball américain ;
 John Durbin, acteur américain ;
 Winfield T. Durbin (1847-1928), gouverneur américain  ;
 James Durbin est un statisticien et un économètre britannique né en 1923 et décédé en 2012
 James Durbin est un chanteur américain

Prénom 
 Durbin Feeling (1946-2020), linguiste cherokee américain.

Toponyme 

 Durbin, ville de Virginie-Occidentale
 Durbin, localité du Dakota du Nord

Autre 
 Le test de Durbin-Watson est un test statistique permettant de test l'autocorrélation des résidus dans un modèle de régression linéaire.
 (4389) Durbin est un astéroïde de la einture principale d'astéroïdes nommée en hommage à l'actrice Deanna Durbin.